Diamond Lake ist der Name folgender Seen:

in Neuseeland
 Diamond Lake (Diamond Creek), See in der Region Otago in Neuseeland
 Diamond Lake (Lake Wanaka), See in der Region Otago in Neuseeland
 Diamond Lake (Tasman), See in der Region Tasman in Neuseeland

in den Vereinigten Staaten
 Diamond Lake (Oregon), See im Bundesstaat Oregon in den Vereinigten Staaten von Amerika

siehe auch:
 Diamond Lake Township
 Diamond Valley Lake